Cleobul de Lindos, poeta i un dels set savis de Grècia
 Cleobul d'Esparta, èfor